Maraval est un nom de famille français et indien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Axel Maraval (né en 1993), footballeur (gardien de but) français ;
 Bernard Maraval (né en 1971), footballeur français ;
 Julia Maraval (née en 1981), actrice française ;
 Pierre Maraval (né en 1936), historien français ;
 Pierre Maraval (né en 1950), artiste, peintre, photographe, cinéaste et romancier français ;
 Vincent Maraval (né en 1968), producteur de cinéma français.

Voir aussi 
 Maraval

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme indien